Sosane är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Anders Johan Malmgren 1866. Sosane ingår i familjen Ampharetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Sosane